Tsubota ist der Familienname folgender Personen:

 Tsubota Jōji (1890–1982), japanischer Kinderbuchautor
 Kazumi Tsubota (* 1956), japanischer Fußballspieler
 Yuki Tsubota (* 1994), kanadische Freestyle-Skierin